Colombres est un nom propre hispanique qui peut faire référence à :

Toponymie 
 , paroisse civile de la commune de Ribadedeva, dans la province des Asturies en Espagne ;
 , commune rurale de la province de Tucumán dans le département de Cruz Alta en Argentine.

Patronyme 

 Juan Carlos Colombres, Landrú de son nom d'artiste (1923-2017), dessinateur humoristique argentin ;
  (1778-1859), homme  politique et évêque argentin.